Gemmell est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (1913-1986), professeur britannique de biologie ;
  (né en 1978), homme d'affaires et diplomate britannique ;
 Andrew Gemmell (né en 1991), nageur olympique américain ;
  (né en 1945), joueur de football écossais ;
 Archibald Gemmell (1869-1945), homme politique canadien de la Saskatchewan ;
 David Gemmell (1948 - 2006), écrivain britannique ;
  (né en 1967), joueur de curling canado-américain ;
  (1936-2017), joueur de rugby britannique ;
  (1889-1965), joueur de football britannique ;
  (né en 1953), joueur de cricket anglais ;
  (1880-?), joueur de football écossais ;
  (1948-2016), musicien britannique ;
 Kris Gemmell (né en 1977), triathlète néo-zélandais ;
 Nikki Gemmell (né en 1966), auteur australienne ;
 Rhys Gemmell (1896-1972), joueur de tennis australien des années 1920 ;
 Ruth Gemmell (né en 1967), actrice anglaise ;
 Tommy Gemmell (1943-2017), footballeur écossais des années 1960-70 ;
  (1930-2004), joueur de football écossais ;
 Welland Gemmell (1910-1954), homme politique canadien.

Toponyme

, localité d'Australie-Méridionale

, communauté du Minnesota

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme